Бруфе () — португальська власна назва.

Топоніми

Бруфе (Віла-Нова-де-Фамілікан) — парафія.
 Бруфе (Терраш-де-Бору) — парафія.